

События 
 Консулы: Марк Валерий Мессала Барбат Аппиан (патриций) и Публий Сульпиций Квириний (плебей); консулы-суффекты: Гай Вальгий Руф, Гай Каниний Ребил и Луций Волузий Сатурнин (все трое — плебеи, поочерёдно вместо Сульпиция); проконсул: Луций Домиций Агенобарб (в Африке).
 Развод Тиберия и Випсании Агриппины.
 Брак Тиберия и Юлии Старшей.
 Август единогласно избран великим понтификом.
 Тиберий сменяет Марка Випсания Агриппу в действующей армии в Паннонии.
 Воздвигнут алтарь в Лугдуне, где галльские общины поклонялись «Риму и Августу».

 Основание крепости Новаезия (Германия).
 Появление кометы Галлея.
 Шаньюй хуннов Цзюйя-жоди.
 Основание пограничного городка Аргенторат.

Родились 
 Марк Випсаний Агриппа Постум — сын Агриппы и Юлии Старшей;
 Марк Валерий Мессала Барбат, отец Мессалины, консул 20 года;
 12, ок. — Гай Уммидий Квадрат (ум. после 59), проконсул Сирии в 51—59 гг.

Скончались 
 Марк Випсаний Агриппа (род. 63 до н. э.), римский государственный деятель и полководец, друг и зять императора Августа;
 Соусе-жоди — шаньюй Хунну с 20 по 12 год до н. э.;
 12, ок. — Марк Эмилий Лепид (род. ок. 89 до н. э.), великий понтифик.

См. также

Примечания